New Year est le terme anglais pour nouvel an, c'est aussi : 
 New Year, un opéra
 The New Year, un groupe rock.

voir aussi